Magnus Eriksson (koning), Zweeds koning, levende van 1316-1374; bekend als Magnus IV (Zweden), Magnus VII (Noorwegen, IJsland en Groenland) en - ten onrechte! - soms ook als Magnus II.
 Magnus Eriksson (langeafstandloper), Zweeds langeafstandloper die in 1897 goud won bij de Zweedse kampioenschappen
 Magnus Eriksson (acteur), Zweeds acteur (10 mei 1948)
 Magnus Eriksson (voetballer, 1990), Zweeds voetballer
 Magnus Eriksson (voetballer, 1973), Zweeds voetballer
 Magnus Eriksson (ijshockeyer, 1973), Zweeds ijshockeykeeper
 Magnus Eriksson (ijshockeyer, 1979), Zweeds ijshockeyspeler
 Magnus Eriksson (muzikant), zanger/toetsenist van de Zweedse powermetalband Axenstar
--
 Magnús Eiríksson, IJslands theoloog